XW, Wx eller wx kan avse: 

 XW – världsvida albumutsläpp i databasen MusicBrainz
 X-wing – ett fiktivt rymdskepp i Stjärnornas krig